Бехукос има више значења:

 Бехукос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Бехукос (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику